14-й чемпионат Европы по лёгкой атлетике среди юниоров проходил с 24 по 27 июля 1997 года на стадионе «Бежиград» в Любляне, столице Словении. В соревнованиях, согласно правилам, могли принимать участие спортсмены 1978 года рождения и моложе. В чемпионате участвовали 763 атлета (416 юношей и 347 девушек) из 41 страны Европы.

Результаты 
Сокращения: WJR — мировой рекорд среди юниоров | EJR — рекорд Европы среди юниоров | NR — национальный рекорд | NJR — национальный рекорд среди юниоров | CR — рекорд чемпионата
Курсивом выделены участники, выступавшие за эстафетные команды только в предварительных забегах

Юниоры

Юниорки

Медальный зачёт 
Медали в 43 дисциплинах лёгкой атлетики завоевали представители 25 стран-участниц.

Ссылки 
 
 

Чемпионаты Европы по лёгкой атлетике
Чемпионаты Европы среди юниоров
Июль 1997 года
Спорт в Словении в 1997 году
лёгкая атлетика юниоры
Международные спортивные соревнования в Любляне
Чемпионаты Европы в Словении
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Словении